Rockville kan syfta på:

 (Don't Go Back To) Rockville – låt av R.E.M.

Geografi
 Rockville, Indiana
 Rockville, Maryland
 Rockville, Minnesota
 Rockville, Utah

Se även 
 Rockville Centre, New York